Gervasiuskirche steht für:

* Gervasius-und-Protasius-Kirche, Kirchen der Mailänder Heiligen
* Kirchen anderer Heiliger, siehe Gervasiuskircheandere Heilige, Patrozinium unbekannt:
 St. Gervasius (Neuhausen)
 St-Gervais de Pontpoint, Pontpoint, Oise, Frankreich